Бельвис-де-ла-Хара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 114 км². Население — 1823 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 114 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо